Xinxing kan syfta på:
Xinxing, Qitaihe – stadsdistrikt i Heilongjiang-provinsen
Xinxing, Yunfu – härad i Guangdong-provinsen

Xinxing (socken i Kina, Zhejiang)
Xinxing (socken i Kina, Heilongjiang)
Xinxing (socken i Kina, Sichuan, lat 29,69, long 102,09)
Xinxing (socken i Kina, Sichuan, lat 30,88, long 105,74)
Xinxing (köpinghuvudort i Kina, Shaanxi, lat 34,78, long 108,89)
Xinxing (köpinghuvudort i Kina, Hainan Sheng, lat 19,51, long 110,18)
Xinxing (sockenhuvudort i Kina, Hunan Sheng, lat 28,96, long 111,82)
Xinxing (sockenhuvudort i Kina, Tianjin Shi, lat 39,10, long 117,18)

WP:Projekt Kina